Cal Boronat (el Catllar), edifici del Catllar (Tarragonès)
 Cal Boronat (Cervera), casa de Cervera (Segarra)